Юрий Демьянович Лопатинский (; псевдонимы — «Калина», «Шейк», 12 апреля 1906 — 16 ноября 1982) — деятель украинского националистического движения в период Второй Мировой войны, старшина в батальоне «Нахтигаль», заключённый концлагеря Заксенгаузен, подполковник УПА.

Биография 
Родился в семье священника в Тернополе. В 1926 окончил Академическую гимназию во Львове. Учился на юридическом факультете Львовского университета. С ранних лет член УВО и ОУН, школьный товарищ будущего главы УПА Романа Шухевича. С 1929 изучал два года право во Львове, потом медицину во Франции и Австрии. Принимал участие в высших старшинских курсах для членов ОУН в Германии.

Осенью 1938 года нелегально пересёк польско-чехословацкую границу и направился в Закарпатье, где активно участвовал в формировании войсковой организации Карпатская Сечь. Член штаба в звании лейтенанта, командир подстаршинской школы в Хусте. 

Весной 1939 года оборонял Карпатскую Украину от венгров. Потерпев поражение, попал в плен. По просьбам немецких дипломатов венгры отпустили Лопатинского из плена. 

Летом 1939 вступил в Военные отряды националистов под руководством полковника Романа Сушко, принимал участие в Польской кампании. После раздела Польши переехал в Краков, где принимал участие во II Большом сборе ОУН в Кракове (31.03-3.04.1941).

Весной 1941 года вступил в батальон Нахтигаль. Занимал должность начальника медслужбы. Был награжден Железным Крестом. В июле 1941 года, узнав про аресты руководства ОУН(б), Роман Шухевич направил в адрес верховного командования вермахта письмо, в котором указал, что «в результате ареста нашего правительства и лидера легион не может больше оставаться под командованием немецкой армии».

13 августа «Нахтигаль» получил приказ передислоцироваться в Жмеринку, где на железнодорожном вокзале солдат разоружили (оружие вернули в конце сентября), оставив при этом личное оружие офицерам. После этого под охраной немецкой жандармерии их перевезли в Краков, а оттуда — в Нойхаммер (современный Свентошув в Польше), куда батальон прибыл 27 августа. 

21 октября 1941 года украинские личные составы «Нахтигаля» и «Роланда» были объединены в одно подразделение — 201-й батальон охранной полиции. К концу октября 1941 года батальон был перебазирован во Франкфурт-на-Одере, где с 25 ноября с его членами началось заключение индивидуальных контрактов на службу в германской армии сроком на 1 год — с 1 декабря 1941 по 1 декабря 1942 г. Лопатинский был одним из 15 человек, отказавшихся продолжить военную службу у нацистов. Уехал в Берлин. Исполнял функции курьера по особым поручениям руководства ОУН. Был арестован 23 апреля 1943 года. В августе 1943 года помещен в концлагерь Заксенхаухен. 

20 октября 1944 года был выпущен на свободу. В своих показаниях от 19 сентября 1946 года офицер «Абверкоманды 202» Зигфрид Мюллер утверждал, что Лопатинский после освобождения продолжил сотрудничество с немецкими спецслужбами. Он был одним из трёх человек, которых по словам Мюллера инструктировал Бандера и передал через них в штаб УПА приказ об активизации подрывной работы в тылу Красной Армии.

27 декабря 1944 года как курьер от ЗП УГВР и ОУН  в составе спецгруппы десантирован с немецкого самолета в районе Калуша. Вел переговоры с главным командованием польской Армии Крайовой в деле перемирия.

После Второй мировой войны изначально проживал в Мюнхене, включился в работу 3Ч ОУН (до 1948), ЗП УГВР. В 1947 стал заместителем руководителя Миссии УПА за границей, 1949 возглавил Военный центр при ЗП УГВР, руководил подготовкой курьеров УГВР на Украину (1949— 1952). С 1952 жил в США. Возглавлял Объединение бывших воинов УПА, работал в дирекции «Пролога». В 1975 году стал соучредителем и членом издательского комитета «Летопись УПА» (Торонто, Канада). Был женат на Анне Прокопович («Лида Тульчин»), бывшей курьеркой центра ОУН. Умер 16 ноября 1982 от сердечного приступа в городе Гантер (США). Похоронен 20 ноября на кладбище Саут-Баунд-Брук.

Примечания

Источники 
 Биография на сайте Хроно.ру
 
 М. Р. Посівнич. Лопатинський Юрій // 
 
 Мельничук Б., Ханас М. Лопатинський Юрій Дем'янович // 
 Мірчук Петро. Нарис історії ОУН 1920—1939 роки. — К.: Українська Видавнича Спілка, 2007. — 1006 с. ISBN 966-410-001-3
 

Родившиеся в Тернополе
Родившиеся в Австро-Венгрии
Персоналии:Карпатская Сечь
Заключённые концлагеря Заксенхаузен
Кавалеры Железного креста
Украинские коллаборационисты
Персоналии:Украинская повстанческая армия
Украинские националисты
Участники Второй мировой войны
Подполковники (Украина)
Персоналии:Батальон «Нахтигаль»
Похороненные на кладбище святого Андрея в Саут-Баунд-Бруке